Confractosuchus sauroktonos — викопний вид крокодилоподібних плазунів, що існував у пізній крейді. Описаний у 2022 році з решток, що знайдені в Австралії.

Відкриття 
Викопні рештки крокодила знайдено у 2020 році у відкладеннях формації Вінтон на заході Квінсленду. Було знайдено череп та посткраніальний скелет, за винятком тазової частини та задній кінцівок. Крім кісток крокодила, зразок також зберіг у шлунку частково перетравлені кістки молодого орнітопода. Початкові КТ черевної порожнини були невдалими, оскільки щільний матрикс був непрозорим для лабораторних та медичних рентгенівських променів. Подальша нейтронна томографія, яку зробили в австралійській організації ядерної науки та технологій виявила повністю вбудованого орнітопода. Кістки вказують на те, що динозавр був неповнолітнім, його тіло могло важити близько 1,7 кг і він був розміром з курку. Оскільки травні виділення в шлунку крокодилів сильні, збережений динозавр означає, що його з'їли незадовго до смерті крокодила.

Опис 
Крокодил сягав до 2,5 м завдовжки. Череп мав довжину 28,5 см, ширину 19 см і був трикутної форми, чим помітно відрізнявся від широких і сплюснутих черепів сузісухідів, з якими він поділився середовищем.

Філогенія

Примітки 

Крокодиломорфи
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022
Вимерлі плазуни Австралії